Le tournoi de tennis de Roumanie 2007 s'est joué du 10 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Victor Hănescu. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Oliver Marach et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Martín García et Sebastián Prieto. Il s'agit du premier titre en double pour Marach et du  pour Mertiňák.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
2007 en Roumanie
Tennis en septembre 2007